Такмичење у џудоу на Летњим олимпијским играма 2008. одржано је од 9. до 15. августа 2008. у спортској дворани Пекиншког универзитета за науку и технологију.

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Извори
 Међународна џудо федерација—Систем квалификација за Олимпијске игре 2008.

Џудо на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.